Слю́сарева — фамилия, мужская форма — Слюсарев. Известные носители:
 Слюсарёва, Анна Андреевна (более известна под фамилией Слю; род. 1980) — российская актриса.
 Слюсарева, Наталия Сидоровна (род. 1947) — российская писательница, драматург и переводчик.
 Слюсарева, Ольга Анатольевна (род. 1969) — российская велогонщица, олимпийская чемпионка, мэр Тулы.